Huijbers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Huijbers (1922–2003), niederländischer Komponist, Kirchenmusiker, Priester und Jesuit
 Ton Huijbers (* 1949), niederländischer Fotograf